AKN Eisenbahn (de l'acrònim en alemany Altona-Kaltenkirchen-Neumünster), companyia de ferrocarril d'Alemanya
 Akoma Ntoso estàndard tècnic internacional per a la confecció de documents legislatius i judicials
 Akn també és el nom original històric armeni de Kemaliye, ciutat de Turquia